Чыраг или Чираг (азерб. Çıraq) — село в административно-территориальном округе села Ванклу Кельбаджарского района Азербайджана.

География 
Село расположено в северо-западной части Нагорного Карабаха, соседние сёла — Зивел и Маммедсафи. В селе есть 3 родника: Агбулаг, Гарабулаг и Долчабулаг.

История 
До вхождения в состав Российской империи село находилось в составе района Верин Хачен Карабахского ханства.

В советский период входило в состав Агдеринский района НКАО.

Постановлением № 123-XII Верховного совета Азербайджанской Республики от 25 мая 1991 года село Чираг Кельбаджарского района было выделено из состава Истисуского сельсовета и преобразовано в Чырагский сельсовет.

В 1993 году перешло под контроль Вооружённых сил Армении. Село было освобождено Вооружёнными силами Азербайджана 25 ноября 2020 года во время Второй Карабахской войны.

Население 
Большинства население села была азербайджанцы. По состоянию на 2005 год в селе проживало 12 человек.

Примечания

Ссылки 

World Gazetteer — World-Gazetteer.com
 Population of Nagorno-Karabakh Republic (2005)
 Kəlbəcər rayonunun Çıraq kəndindən görüntülər — Видео